Карандаи ()  —  муниципалитет в Бразилии. входит в штат Минас-Жерайс.  Составная часть мезорегиона Кампу-дас-Вертентис. Входит в экономико-статистический  микрорегион Барбасена, который входит в Кампу-дас-Вертентис. Карандаи находится на 35 км по шоссе BR-040 к северу от Барбасены.

Население составляет 24 979 человек на 2006 год. Занимает площадь 486,409 км². Плотность населения — 51.3 чел./км².

Основными видами экономической деятельности являются животноводство, производство молока и сыра, небольшие перерабатывающие производства, а также выращивание цветов, фруктов, овощей, кукурузы, кофе, картофеля и бобов. 

Праздник города —  27 апреля.

История 
Город основан 7 июля 1923 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2006 составляет 190.000.000 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2006 составляет 7.706.00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2006 составляет 0,802 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Минас-Жерайс